Луи́джи Лу́ка Кава́лли-Сфо́рца (; 25 января 1922, Генуя, Италия — 31 августа 2018, Беллуно, Италия) — один из ведущих мировых специалистов по популяционной генетике. Доктор медицины, с 1970 занимал должность профессора Стэнфордского университета.

Научные исследования 
Основным его достижением является исследование генетического происхождения человека и развития разных рас и народов, результаты его трудов собраны в книгах «История и география генов человека» (, 1994, совместно с Паоло Меноцци и Альберто Пьяцца) и «» (, 2000). Он смог обобщить и сопоставить разнородную генетическую, культурную, археологическую и лингвистическую информацию по разным народам мира, на основании чего он выдвинул теории о происхождении отдельных рас и народов и развитии человечества в целом. Его труды пользуются большим авторитетом и стали классическими.

В книге «История и география генов человека» Кавалли-Сфорца разбил человечество на десять основных генетических кластеров — восточные азиаты, европейцы, эскимосы, юго-восточные азиаты, коренное население Америки, жители тихоокеанских островов, южные азиаты и северные африканцы, суб-сахарские африканцы, народы койсанской группы и центральноафриканские пигмеи, аборигены Австралии.

Свои исследования он начал с анализа миграции населения и распределения групп крови. В дальнейшем он привлекал всё больше и больше генетических данных, и получал более надёжные и точные картины распределения и миграции населения. По его теории, современный человек произошёл из Африки, хотя до этого уже существовали другие группы людей (в частности, неандертальцы Европы), которые не сохранились. В дальнейшем люди мигрировали на Ближний Восток, в Европу и Азию, и распространились далее по суше и побережью до Юго-восточной Азии и Америки, и на лодках до Австралии и островов.

Применяя математические методы разложения генетического распределения на принципиальные компоненты, он выделил различные потоки миграции, от древних до поздних, и дал им интерпретацию, сопоставляя с археологическими и лингвистическими данными.

Награды, премии, другие отличия 
 Премия Фельтринелли (1981)
  (1987)
 Премия Бальцана (1999)
 Силлимановская лекция (2001)

 иностранный член Национальной академии наук США (1978)
 иностранный член Лондонского королевского общества (1992)
 член Папской академии наук (1994)
 иностранный член Французской академии наук (2002)

Примечания

Ссылки 
 African Human Genome Initiative
 Genes, Peoples, and Languages
 The Great Human Diasporas — The History of Diversity and Evolution : book review
 L.L. Cavalli-Sforza’s Stanford University homepage profile
 Tim Kohler. A Genetic and Cultural Odyssey: The Life and Work of L. Luca Cavalli-Sforza 

Генетики Италии
Генетики США
Популяционная генетика
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Члены Папской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Ирландской королевской академии
Лауреаты премии Бальцана
Лауреаты премии Фельтринелли
Выпускники Павийского университета
Выпускники Туринского университета
Преподаватели Стэнфордской медицинской школы
Преподаватели Стэнфордского университета
Президенты Американского общества генетики человека
Почётные доктора Болонского университета
Президенты Международного биометрического общества
Профессора Стэнфордского университета
доктора медицины